Con il nome di Beatrice di Castiglia possono essere indicati i seguenti personaggi:
 Beatrice di Svevia (1203–1235), regina consorte di Castiglia e poi anche di León come moglie di Ferdinando III di Castiglia
 Beatrice di Castiglia (1254-1280) (1254-1280), figlia del re Alfonso X di Castiglia e moglie di Guglielmo VII del Monferrato
 Beatrice di Castiglia e Guzmán (1253-1279), figlia di Alfonso X di Castiglia e regina consorte del Portogallo
 Beatrice di Castiglia (1293-1359) (1325-1357), figlia di Sancho IV di Castiglia e regina consorte del Portogallo
 Beatrice del Portogallo (1372–dopo il 1409), regina consorte di Castiglia e León come moglie di Giovanni I di Castiglia e regina de jure del Portogallo e dell'Algarve